Azeez ist der Familienname folgender Personen:

 Azhar Azeez (* 1971), US-amerikanisch-indische Persönlichkeit des Islam in den Vereinigten Staaten, Präsident der Islamic Society of North America
 Fatima Azeez (* 1992), nigerianische Badmintonspielerin
 Ramon Azeez (* 19892), nigerianischer Fußballspieler